Vigano ima više značenja:
 Vigano (Milano)
 Vigano (Vareze)
Vigano (Sondrio)
Vigano (Leko)